

Personnalités 

 René David (1906 - 1990), juriste 
 René David (1919 - 2013), écrivain
 René David (1927 - 2008), arbitre et dirigeant du basket-ball
 René David (1939 - 2022), scientifique et sportif paralympique